Sohn-Rethel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Sohn-Rethel (Maler) (1875–1958), deutscher Maler der klassischen Moderne
 Alfred Sohn-Rethel (1899–1990), deutscher Nationalökonom, marxistischer Philosoph und Wirtschafts- und Industriesoziologe
 Ann Sohn-Rethel (* 1949), britische Keramikerin
 Else Sohn-Rethel (1853–1933), deutsche Malerin, Zeichnerin und Sängerin
 Hans-Joachim Sohn-Rethel, Alias Freddy Dosh (1905–1955), deutscher Maler und Geräuschimitator
 Karli Sohn-Rethel (1882–1966), deutscher Maler der klassischen Moderne
 Martin Sohn-Rethel (1947–2016), britischer Filmwissenschaftler
 Mira Sohn-Rethel (1884–1974), Gattin des Malers Werner Heuser
 Otto Sohn-Rethel (1877–1949), deutscher Maler der klassischen Moderne und Lepidopterologe

Siehe auch:
 Sohn-Rethel (Malerfamilie)